Skid Row — banda de rock norte-americana liderada por Sebastian Bach.
Skid Row (banda irlandesa) — banda de blues-rock irlandesa
Skid Row (álbum) — álbum da banda de rock norte-americana
Skid Row (Los Angeles) — área em Downtown Los Angeles, Estados Unidos, oficialmente chamada Central City East

Desambiguações de música